Sezon (1973) był 29. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 1 maja 1973 i trwały do 14 października 1973. Tytuł obroniła drużyna Viking FK.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Norwegia – tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1973 w piłce nożnej
1973 w Norwegii